Hipólito Yrigoyen
Hipólito Yrigoyen (Misiones)
Hipólito Yrigoyen (Salta)
Hipólito Yrigoyen (partido)

Desambiguação